1893 Jakoba – asteroide della fascia principale
 Quentin Jakoba – calciatore olandese
 Jakoba – genere di organismi cellulari del taxon Excavata 
 Jakoba – variante del nome Giacobbe